Takashi Kogure - um automobilista japonês. 
7430 Kogure - um asteroide da cintura principal, a 1,9540176 UA. 
Fumiya Kogure - um futebolista profissional.
Desambiguação